Osoby o tym nazwisku:
 Konstandinos Kodzias – grecki szermierz, olimpijczyk, polityk
 Nikos Kodzias – grecki polityk i dyplomata